Il doppio del torneo di tennis Mamaia Idu Trophy 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kamila Kerimbajeva e Christina Shakovets che hanno battuto in finale Diana Buzean e Ines Ferrer-Suarez 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Nicole Clerico (quarti di finale)
 Diana Buzean /  Ines Ferrer-Suarez (finale)

 Laura-Ioana Andrei /  Cristina Dinu (semifinali)
 Andrea Gámiz /  Margarita Lazareva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mamaia Idu Trophy 2013